|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Katowice (officieel Katowice Open) van 2015 vond plaats van 6 tot en met 12 april in het Spodek in de Poolse plaats Katowice. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Alizé Cornet was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Camila Giorgi.

Het achtste reekshoofd, Anna Schmiedlová uit Slowakije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Italiaanse Camila Giorgi in twee sets. Schmiedlová wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Vier Belgische vrouwen deden mee:
 Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale, onder meer door af te rekenen met het vierde reeks­hoofd Magdaléna Rybáriková, en met haar als zevende geplaatste landgenote Kirsten Flipkens. In de halve finale was de latere winnares te sterk voor Van Uytvanck.
 Kirsten Flipkens was als zevende geplaatst, en bereikte de kwartfinale. Daarin moest zij de duimen leggen voor Van Uytvanck.
 An-Sophie Mestach won haar openingspartij, maar kwam in de tweede ronde tegenover het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska, te staan. De Poolse was te sterk voor Mestach.
 Hetzelfde was Yanina Wickmayer al in de eerste ronde overkomen.

De enige Nederlandse deelneemster, Kiki Bertens, sneuvelde in haar openingspartij tegen de als tweede geplaatste titelverdedigster Alizé Cornet.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Joelija Bejgelzimer en Olga Savtsjoek had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Bejgelzimer speelde samen met Eva Hrdinová – zij waren als vierde geplaatst, maar verloren meteen in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Klaudia Jans-Ignacik en Kristina Mladenovic, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Barbieri/Knapp.

Het ongeplaatste Belgisch/Nederlandse duo Ysaline Bonaventure / Demi Schuurs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Italiaanse koppel Gioia Barbieri en Karin Knapp in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Bonaventure had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Schuurs geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Katowice 2015
Katowice